Ши́ес (Ши́эс; ) — река в России, левый приток Вычегды. Протекает в Ленском районе Архангельской области.

Название происходит от нижневычегодского диалектного  «хомут» и ёль «лесная речка», буквально — «речка, изогнутая как хомут».

Станция Шиес Северной железной дороги и посёлок лесопункта на берегу получили наименование по названию реки. От реки получил название также песчаный остров Шиясский (Шиесский) на Вычегде, ниже устья Шиеса.

Река берёт начало из болота, расположенного к юго-востоку от нежилой деревни Большой Мыс Урдомского городского поселения. Устье реки находится в 197 км от устья Вычегды по левому берегу; высота устья 59 м над уровнем моря. Река протекает в километре к юго-западу от нежилой деревни Выемково, находящейся на берегу Вычегды.

Длина реки составляет 103 км, площадь водосборного бассейна — 1040 км².

Основные притоки: Ма́дмас (правый, 18 км от устья Шиеса), Пи́лыс (правый, 29 км), Ку́зъёль (левый, 37 км), Во́жер (правый, 67 км).

В реке водятся хариус, плотва, ёрш, пескарь, щука.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вычегда от города Сыктывкар и до устья, речной подбассейн реки — Вычегда. Речной бассейн реки — Северная Двина.

Код объекта в государственном водном реестре — 03020200212103000023627.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Шиес. Оценка эколога // Андрей Чекмарёв. 15 ноября 2018 г.

Притоки Вычегды
Реки Ленского района Архангельской области